2 miejscowości w Polsce: 
 Sporniak – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Konopnica 
 Sporniak – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wojciechów
 Sporniak – część miasta Poniatowa w województwie lubelskim, w powiecie opolskim